Utricularia reflexa — малых или средних размеров плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae). Распространено преимущественно в Африке — Бенине, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Чаде, Центральноафриканской Республике, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго, Гамбии, Гане, Гвинее, Кении, Малави, Мали, Нигере, Нигерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Судане, Танзании, Того, Уганде, Замбии, Зимбабве, а также на Мадагаскаре.

Классификация 
Вид Utricularia reflexa входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London.

Пузырчатковые
Флора Африки
Флора Мадагаскара